En anatomie, une cuisse est la partie supérieure du membre inférieur.
 En langage culinaire, une cuisse est un quartier de noix ou de fruit.